Ты ж мэнэ́ пидману́ла (; ) — шуточная и плясовая украинская народная песня. В ней повествуется о молодом парне и девушке, которая каждый день недели назначает ему свидания, а сама на них не приходит. Данная песня является одной из самых популярных украинских песен. Её исполняли такие известные исполнители, как Сергей Лемешев, «Песняры», «Вопли Видоплясова», Надежда Кадышева и «Сектор Газа» в вольной обработке.

Часто она звучит и в исполнении современных исполнителей.

История 
По данным историка В. Кисиленко, впервые песня упоминается в 1897 году в «Сборнике Харьковского историко-филологического общества» среди песен Лубенского уезда Полтавской губернии, собранных этнографом Василием Милорадовичем. Тогда она принадлежала к роду «триндычек», то есть шутливых молодёжных песен.

Текст

Замечания 
 В куплете про среду поётся не про череду как растение, а про выпас скота — «пойдём вместе пасти стадо коров» («череду»).
 Эту песню могут также петь два-три голоса — мужской и женский, поочередно. В таком случае текст песни меняется, идя от первого лица исполнителей:
Я казала у четвер підем разом на концерт,
Ти прийшов, мене нема, підманула, підвела.

Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела,
Я ж тебе, молодого, з ума розума звела.

Ти ж його підманула, ти ж його підвела,
Ти ж його, молодого, з ума розума звела.
 Есть ещё вариация куплета про четверг, где поётся не «концерт», а «спацер» — заимствованное у немцев поляками, а от них и западными украинцами слово, означающее «прогулка» (нем. «spazieren (шпацирен)» — прогуливаться). В исполнении дуэта «Два кольори» вторая строчка этого куплета звучит так: «Поцілую, як тепер».

Ссылки 
 Ти ж мене підманула… / В. Ю. Кисиленко // Главное. — 2011. — 3 сентября.
 
 
 

 
 Ноты песни «Ти ж мене підманула»

Примечания 

Песни на украинском языке
Украинские народные песни
Комедийные песни
Песни Ярослава Евдокимова